CCDC22 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 627 амінокислот, а молекулярна маса — 70 756.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, убіквітинування білків. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки